Hornets () steht für:

 Bad Homburg Hornets, deutsches Baseball- und Softball-Team
 Charlotte Hornets, frühere Bezeichnung Bobcats, Franchise der professionellen Basketballliga NBA
 EHC Zweibrücken Hornets, deutsche Eishockeymannschaft
 Hanau Hornets, deutsches American-Football-Team
 frühere Bezeichnung der New Orleans Pelicans, Franchise der professionellen Basketballliga NBA
 Pittsburgh Hornets, zwei ehemalige amerikanische Eishockey-Teams in der AHL
 Saarlouis Hornets, deutsches Baseball- und Softball-Team

Siehe auch:
 Hornet